Joachim Guse (8 de Junho de 1921 - 3 de Abril de 1992) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)